Glenn W. Harrison est un économiste américain spécialiste de l'économie comportementale, de théorie de la décision et d'économie expérimentale.

Il est connu pour ses travaux en théorie de la décision intertemporelle. Il a notamment mené avec ses coauteurs une expérience de terrain à grande échelle au Danemark pour estimer le facteur d'escompte des individus.

Biographie

Publications

Notes et références 

Économiste américain du XXe siècle
Page sans Infobox SHS souhaitée
Naissance en mars 1955